Чермак — фамилия; происходит от прозвища «Черма», которое было образовано от украинского прилагательного «чермний»: красный, багряный, рыжий.

Известные носители 
 Чермак, Алеш (род. 1994) — чешский футболист.
 Чермак, Антал (1771—1822) — венгерский скрипач и композитор.
 Чермак, Антон (1873—1933) — американский политик, мэр Чикаго.
 Чермак, Виктор (1863—1913) — польский историк.
 Чермак, Густав (1836—1927) — австрийский минералог и петрограф.
 Чермак, Иван (род. 1949) — хорватский политик, бизнесмен, бывший генерал-полковник армии Хорватии.
 Чермак, Иоганн Непомук (1828—1873) — чешский и австрийский физиолог, считающийся основоположником современной отоларингологии.
 Чермак, Йожеф (1932—2001) — венгерский легкоатлет, который специализировался в метании молота.
 Чермак, Карл Леонтьевич (1809—1888) — российский педагог
 
 Чермак, Леош (род. 1978) — чешский хоккеист.
 Чермак, Николай Карлович (1856—1903) — русский анатом и гистолог, профессор Юрьевского университета.
 Чермак, Петр (род. 1942) — чехословацкий гребец.
 Чермак, Франтишек (род. 1972) — чешский теннисист.
 Чермак, Ярослав (1831—1878) — австрийский чешский живописец.
 Чермак-Зейзенегг, Эрих (1871—1962) — австрийский генетик, агроном, сын Густава Чермака.

См. также 
 Черма — река и деревня в Гдовском районе Псковской области.
 Чермакса — река.
 Чермалык  — село в Донецкой области.
 Чермасан — топоним.
 Чермасола — река.
 Чермашенцев — фамилия.

Примечания